(n. 11 de abril de 1994 en Osaka, Prefectura de Osaka) es una idol, cantante y  actriz japonesa. Fue integrante formadora del grupo NMB48, luego transferida a AKB48. Anunció su graduación el 14 de octubre de 2016, retirándose finalmente del grupo el 22 de diciembre de 2016. Su última actividad como integrante de AKB48 se llevó a cabo en Makuhari Messe, Chiba, Prefectura de Chiba, el 24 de diciembre de 2016. 
Actualmente se encuentra realizando diversos programas de TV, Radio y próximamente participará en obras teatrales.

Discografía

NMB48 A-Sides 
Zetsumetsu Kurokami Shoujo
Oh My God!
Junjou U-19
Nagiichi
Virginity
Kitagawa Kenji
Bokura no Eureka
Kamonegix
Takane no Ringo

NMB48 B-Sides 
Seishun no Lap Time (Zetsumetsu Kurokami Shoujo)
Boku ga Maketa Natsu (Zetsumetsu Kurokami Shoujo)
Mikazuki no Senaka (Zetsumetsu Kurokami Shoujo)
Boku wa Matteru (Oh My God!)
Kesshou (Oh My God!)
Uso no Tenbin (Oh My God!)
Doryoku no Shizuku (Junjou U-19)
Renai no Speed (Junjou U-19)
Hatsukoi no Yukue to Play Ball (Nagiichi)
Boku ga Mou Sukoshi Daitan Nara (Nagiichi)
Mousou Girlfriend (Virginity)
Sonzai Shitenai Mono (Virginity)
Hoshizora no Caravan (Kitagawa Kenji)
In-Goal (Kitagawa Kenji)
Okuba (Bokura no Eureka)
Todokanasoude Todokumono (Bokura no Eureka)
Orera to wa (Must be now)

AKB48 B-Sides
Show Fight! (Gingham Check)
HA! (Eien Pressure)
Suitei Marmalade (Koi Suru Fortune Cookie)
Kimi to Deatte Boku wa Kawatta (Kimi no Hohoemi wo Yume ni Miru)
KONJO (Mae Shika Mukanee)
B Garden (Labrador Retriever)
Chewing Gum no Aji ga Naku Naru Made (Kokoro no Placard)
Utaitai (Kibouteki Refrain)
Loneliness Club (Kibouteki Refrain)
Yasashii place (Kuchibiru ni Be My Baby)
M.T. ni Sasagu (Kimi wa Melody)
Set me free (Tsubasa wa Iranai)

Otros Singles
Kiseki no Door (Sakasazaka)

Album NMB48
Teppen Tottande! (Teppen Tottande!)
Lily (Teppen Tottande!)
12/31 (Teppen Tottande!)
"Seito Techo no Shashin wa Ki ni Haittenai" no Hoshoku (Sekai no Chuushin wa Osaka ya 〜 Namba Jichiku 〜)

Album AKB48
Koko ni Ita koto (Koko ni Ita koto)
Aozora yo Sabishikunai ka? (1830m)
To go de (Koko ga Rhodes da, Koko de tobe!)
Ikitsuzukeru (Koko ga Rhodes da, Koko de tobe!)
Clap (0 to 1 no Aida)

Filmografía

NMB48 MV
Zetsumetsu Kurokami Shoujo
Zetsumetsu Kurokami Shoujo
Seishun no Lap Time 
Boku ga Maketa Natsu 
Oh My God!
Oh My God!
Kesshou 
Uso no Tenbin
Junjou U-19
Junjou U-19
Doryoku no Shizuku
Nagiichi
Nagiichi
Boku ga Mou Sukoshi Daitan Nara
Virginity
Virginity
Mousou Girlfriend
Sonzai Shitenai Mono
Kitagawa Kenji
Kitagawa Kenji
Hoshizora no Caravan
Bokura no Eureka
Bokura no Eureka
Okuba
Kamonegix
Kamonegix
Takane no Ringo
Takane no Ringo

AKB48 MV
Gingham Check
Show Fight!
Eien Pressure
HA! 
Koi Suru Fortune Cookie
Suitei Marmalade 
Suzukake Nanchara
Kimi to Deatte Boku wa Kawatta
Mae shika Mukanee
KONJO
Labrador Retriever
B Garden
Kokoro no Placard
Chewing Gum no Aji ga Naku Naru Made
Kibouteki Refrain
Utaitai
Loneliness Club
Kuchibiru ni Be My Baby
Yasashii place
Tsubasa wa Iranai
Set me free

Show de Variedades
Star Hime Sagashi Tarou (スター姫さがし太郎) (2010 - 2011)
NMB48 no Kagaijugyou (NMB48の課外授業) (2011 - 2012)
NMB48 Naniwa Nadeshiko (NMB48 なにわなでしこ) (2011)
Docking 48 (どっキング48) (2011 - 2013)
NMB48 Teens Hakusho (NMB48のティーンズ白書) (2012)
Aru Aru YY Terebi (あるあるYYテレビ) (2012 -2013)
NMB48 NUMBER SHOT (2012)
Brain Athlete (2012)
NMB to Manabukun (NMBとまなぶくん) (2013-2014)
NMB48 YNN Channel (NMB48 YNN チャンネル) (2013-2014)
AKB48 SHOW! (2013-2016)
NMB48 Geinin! 3 (NMB48 げいにん! 3) (2014)
AKBINGO! (2014-2016)
AKB Kanko Taishi (AKB観光大使) (2014-2016)
AKB48 no Kimi Dare? (2016)
OkaMaachun Channel (おかまーちゅんチャンネル) (2016)
Ogasawara Mayu ga Kekkon Shimasu! (小笠原茉由が結婚します！) (2017-)
Hirakata Chunnel (2018)

Series
NMB48 Geinin! (NMB48 げいにん!) (2012)
NMB48 Geinin! 2 (NMB48 げいにん! 2) (2012-2013)
Majisuka Gakuen 4 (マジスカ学園4) (2015)

Películas
NMB48 Geinin! THE MOVIE Owarai Seishun Girls! (NMB48 げいにん！THE MOVIE お笑い青春ガールズ！) (2013)
NMB48 Geinin! THE MOVIE Ritaanzu Sotsugyou! Owarai Seishun Girls! Aratanaru tabidachi (NMB48 げいにん! THE MOVIE リターンズ 卒業!お笑い青春ガールズ!!新たなる旅立ち) (2014)

Radio
NMB48 no TEPPEN Radio (NMB48のTEPPENラジオ) (2011-2014)
NMB48 Gakuen (NMB48学園) (2011-2014)
NMB48 no Listen Please (NMB48のりっすんぷりーず!) (2011-2014)
AKB48 no All Night Nippon (2014-2016)
Maachun･Fumika no Mayonaka no UIUI (まーちゅん･fumikaの真夜中のウイウイ) (2014-2017)
Idol Station (2017-)

Teatro
Hotel Shikai kaku (HOTEL死界覚) (2017)

Miembros de AKB48
Cantantes femeninas de pop de Japón
Cantantes femeninas de Japón 
Actrices de Japón